pallad – pierwiastek chemiczny
 Partia Demokratyczna – demokraci.pl – Partia Demokratyczna
 domena publiczna (ang. public domain)
 Pure Data – program komputerowy
 punkt doświadczenia – termin z zakresu gier fabularnych
 płyn dziąsłowy